Erklärung der Menschenrechte im Islam steht für:

 Allgemeine Erklärung der Menschenrechte im Islam des Islamischen Rats für Europa (1981)
 Kairoer Erklärung der Menschenrechte im Islam der Organisation für Islamische Zusammenarbeit (1990)

Siehe auch:
 Arabische Charta der Menschenrechte, Erklärung der Mitgliedstaaten der Arabischen Liga (2004)
 Menschenrechte in der islamischen Welt